Ernest Joseph Breton est un homme politique français né le  à Envermeu (Seine-Maritime) au hameau de Bray, et mort le  au 37 rue Pajol à Paris.

Biographie 
Agriculteur, il est maire d'Envermeu, conseiller d'arrondissement et conseiller général en 1888. Il est député de Seine-Maritime de 1889 à 1901, inscrit au groupe des Républicains progressistes.

Il meurt à son domicile 37 rue Pajol à Paris.

Ernest Joseph Breton, fils de Joseph Breton (né le 24 avril 1816 - Auberville-sur-Eaulne, hameau d'Envermeu, décédé le 24 août 1845 - Envermeu), maire d'Auberville-sur-Eaulne, et de  Clémence Anastasie Baudoüin (née le 26 octobre 1820 - Beaunay hameau de Beauval-en-Caux, décédée  le  - Envermeu).

Type du député normand rural acquis à une République modérée, Ernest Breton était natif de Bray, hameau dépendant d’Envermeu, dans ce qu’on appelle le Petit Caux, à l’Est de Dieppe. Fils de Joseph Breton, agriculteur en cette commune, et de Clémence Anastasie Baudoüin, elle originaire de Beaunay-en-Caux, qui devaient avoir deux autres enfants, il semble avoir bénéficié d’une certaine aisance familiale puisque, malgré la mort prématurée de son père qu’allait suppléer opportunément l’aïeul, il put faire quelques études au collège d’Eu. Exempté de service militaire en tant qu’aîné de veuve, il reprend l’exploitation et sera, tout au long de sa carrière, qualifié de « propriétaire-agriculteur ». Marié en 1871 avec la fille d’un cultivateur, Céleste Léonie Pinchon, voisin de Douvrend, qui décède après la naissance de son fils, l’année suivante, il convolera une seconde fois en 1880 – sa nouvelle épouse (Éveline Émilie Hémar) lui apporte en dot 5.000 F – et aura quatre autres enfants. De famille catholique mais guère pratiquant, ses centres d’intérêt apparaissent avant tout terriens. Membre de la Société agricole de l’arrondissement de Dieppe, il y est assez écouté pour se voir admis en 1880 à la Société centrale d'agriculture de la Seine-Inférieure. Jointe à des sentiments républicains, cette reconnaissance professionnelle faisait de lui un bon candidat pour les élections locales. Choisi pour le conseil d’arrondissement, il entre en 1880 au conseil municipal du bourg d’Envermeu dont il devient maire, fonction qu’il assumera jusqu’à son décès ; en 1888 enfin, son élection au Conseil général inaugure un autre mandat à vie. Son enracinement et cette progressive notoriété au sein de l’arrondissement le recommandaient pour les législatives de 1889 dans la  circonscription de Dieppe où le problème était d’ancrer la République dans des campagnes encore sous l’influence des notables. Incité à se présenter, Ernest Breton réduit au minimum dans son programme les enjeux idéologiques – la République n’y apparait que comme garant de l’ordre et des libertés – au profit d’objectifs concrets propre à retenir un électorat de paysans normands : « diminution de l’impôt foncier, défense des intérêts maritimes, allègements des charges foncières, pratique d’une politique d’économie…. » Cela lui vaut d’être élu, de justesse il est vrai mais au premier tour, par  contre 5.381 au candidat conservateur, de Laborde-Noguez. À Paris, où il prend domicile dans une rue modeste du  arrondissement, Breton s’inscrit au groupe parlementaire de l’Union progressiste. S’en tenant d’abord sagement aux domaines qui lui sont familiers, il intervient dans des débats spécialisés : en 1891 sur le rattachement d’une partie du Tréport à la commune de Mers (donc à la Somme) ; en 1893, sur des mesures en faveur des éleveurs qui ont vu les cours du bétail s’effondrer à la suite d'une grande sécheresse. Réélu désormais sans encombre voire sans vrai concurrent à chaque élection générale, il écrase d’emblée son rival Jubault aux législatives du 20 août 1893 avec  contre 3.808 et se voit de nouveau mandaté par sa circonscription en mai 1898. Membre à la Chambre de plusieurs commissions, sans négliger de rapporter sur des projets d’intérêt très local, il se risque aussi, désormais, à intervenir sur un plan général, en particulier sous l’angle du budget : celui des Affaires étrangères en 1895, où il critique l’attribution à une compagnie anglaise de transports militaires vers Madagascar, ou celui des Postes et télégraphes la même année. Et on le voit en 1899 présenter un amendement au budget de l’exercice en vue d’augmenter l’indemnité parlementaire…… Décédé à Paris en cours de mandat, on devait l’inhumer après des obsèques religieuses au cimetière d’Envermeu. Son éloge funèbre à la Chambre par Georges Cochery, le 14 novembre 1901, souligne assez bien à travers ses clichés provinciaux l’image qu’avaient ses collègues de cet élu rural : « Fils de la plantureuse Normandie qui avait conservé toute la vigueur du sang dont il était issu (…), il laissera le souvenir d’un ferme républicain (…), d’un collègue loyal et modeste »…

L'affaire Breton Greffulhe 

LE FAIT DU JOUR

- Un Candidat de Félix Faure

- Comment on achète une circonscription.

- Les aventures d'un ami de M. Félix Faure.

- Les malices de M. le comte Greffulhe.

- Les corrupteurs pris au piège.

- Epilogue 

L'histoire électorale que nous avons sommairement

racontée hier fait, en ce moment,

un tapage énorme dans les milieux politiques. 

Il convient donc d'y revenir en détail,

en donnant cette fois les noms des acteurs de

cette amusante comédie.

Il y a un mois environ, un brave homme,

qui représente à la Chambre la première 

circonscription de Dieppe, M. Breton, arrivait

au Palais-Bourbon dans un état de surexcitation extraordinaire. 

Il prit à part quelques-uns de ses amis, 

MM. Balandreau, Ricard, Robbe, etc., 

et leur raconta que des agents

électoraux d'un personnage inconnu avaient

osé lui proposer de lui acheter, très cher ma foi ! 

son désistement aux élections prochaines.

Les personnes présentes parvinrent à calmer M. Breton qui,

très indigné, parlait de

tirer les oreilles des mystérieux émissaires.

Ils lui firent comprendre que les violences

servaient rarement à quelque chose et qu'il

serait infiniment plus spirituel de battre le

candidat inconnu avec ses propres armes et

de le rouler proprement, lui et ses amis.

Le député de Dieppe se rendit à ces raisons 

et quand, quelques jours après, les envoyés 

revinrent frapper à sa porte, ils constatèrent 

avec satisfaction que M. Breton était

décidé à entrer en pourparlers.

Premières négociations 

C'est le moment de faire connaissance avec

le principal des négociateurs qui avaient accepté 

cette mission délicate. Il s'appelle Séran

et est rédacteur en chef d'une feuille

réactionnaire et cléricale, le Réveil d'Eu et du

Tréport. 

Séduit par la bonhomie affectée de

M. Breton, ce personnage ne tarda pas à jouer-

cartes sur table. Il avoua qu'il agissait pour

le compte de M. le comte Greffulhe, ami personnel 

de M. Félix Faure et candidat de M.Méline,

et exposa carrément les conditions du

marché.

Vous n'avez aucune chance de réussir

aux élections prochaines, dit-il au député de

Dieppe. Le cabinet est décidé à vous combattre et,

comme vous n'avez pas le sou, vous

êtes battu d'avance. Si vous consentez à vous,

retirer et à vous désister en faveur de notre

client, vous vous assurez du coup une situation superbe 

et une aisance confortable pour vos vieux-jours »,

Voici, en effet, quels étaient les appréciables 

avantages offerts en retour du désistement

M. Breton devait recevoir 

comptant et  après l'élection. On

lui promettait, en outre, sa nomination à

l'inspection d'un important syndicat agricole. 

Son gendre, enfin, devait être nommé à

une perception de Paris-On avait à cet

égard la promesse de M. Méline

Ces offres alléchantes parurent faire impression sur M. Breton. 

Il demanda à réfléchir, et l'envoyé se retira, convaincu 

que l'affaire était dans le sac.

Pris au piège

Il revint quelques jours après, et bientôt

des entrevues succédèrent aux entrevues. Elles

avaient lieu à Bray-Envermeu, aux environs

de Dieppe, dans la ferme qu'exploite M. Breton. 

Un jour, on parut être complètement

d'accord et un dernier rendez-vous fut pris

pour fixer exactement les conditions du

contrat.

Ce jour-là, dans une salle, de la ferme et en

présence de  Breton, le sieur Séran reprit 

une à une ses propositions. De son côté,

le député de Dieppe déclara que son parti

était pris, et il promit à l'ami de M. Greflulhe

de lui remettre son désistement à Paris, au

café de la Paix, le jeudi 10 mars, à une heure

de l'après-midi.

L'autre partit enchanté, rêvant à la commission 

que le noble comte ne manquerait

pas de lui verser. Il ne se doutait pas, hélas 

qu'un instant auparavant, tandis qu'il renouvelait 

pour la dixième fois sa tentative de

corruption, deux honorables conseillers municipaux d'Envermeu 

MM. Hébert et.Fernand Robbe, cachés dans une pièce voisine,

assistaient à ce suggestif marchandage.

Une heure après, un procès-verbal, relatant

dans tous ses détails cette scène édifiante,

était rédigé par les deux témoins invisibles

et remis au notaire de l'endroit..

Dernier acte 

Nous arrivons au dernier acte. Cinq per-

sonnes déjeunent dans le cabinet  du

café de la Paix. C'est M. breton, MM. Hébert

et Robbe, se» deux témoins d'Énvermeu 

M. Albreche et M. Cottençon, un honorable commerçant 

de la rue Pajol voisin de M. Breton,

Un instant après, on prévenait les convives

de l'arrivée de M. Séran, qui, suivant les

ordres donnés, avait été introduit .dans la

pièce voisine, le cabinet ,

M. Breton s'y rendit aussitôt - en ayant

soin de laisser la porte entr'ouverte - et il

trouva Séran en compagnie d'un autre personnage

fort élégant et répondant au nom

aristocratique de Saint-Ogan. C'était, parait-

il, l'agent en chef de M. le comte Greffulhe

et chargé comme tel de terminer la négociation.

La scène ne dura qu'une minute. M. de

Saint-Ogun sortit froidement un portefeuille,

étala sur la table cinquante billets de mille

et tendit au député les pièces qu'il avait promis de signer.

Ici, nous n'avons plus qu'à reproduire le

procès-verbal dressé quelques instants après

par les quatre témoins de cette singulière comédie;

Procès-verbal 

Paris, 10 mars 1898.

Les soussignés certifient les faits énoncés ci-dessous :

D'après le rendez-vous pris entre M. Breton et

M. Séran, le lundi 7 mars, rendez-vous consigné

dans l'acte déposé, le 9 courant, chez Maître Gelée

notaire à Envermeu, M. Saint-Ogan, M. Séran et

M. Breton se sont trouvés à l'heure fixée, deux

heures et demie, aujourd'hui 10 mars, au- café de

la Paix à Paris, dans le salon .

- Les soussignés se trouvaient eux-mêmes, avant

l'arrivée de ces messieurs dans le salon n* 11, contigu 

au salon , et ils ont entendu ce qui suit ;

M. Séran ayant présenté M. Saint-Ogan, 

représentant de M. Greflulhe, à M. Breton, 

M. Saint-Qgan a lu à M. Breton les lettres qui avaient été

faites pour le désistement de M. Breton à la députation.

Ces lettres sont données à M, Breton comme

ayant été écrites et rédigées, l'une, par M. Bignon fils,

maire de la ville d'Eu, et une écrite :par M.

Saint-Ogan, copiée avec quelques modifications

sur celle de M. Bignon.

Ces lettres devaient, après signature de M. Bre-.

ton, être remises aux journaux pour être adressées

aux électeurs.

L'une, celle de M. Saint-Ogan, est écrite sur

papier à bordure noire avec en-tête de la Chambre

des députés, et l'autre, celle de M. Bignon, 

sur papier libre.

Ces lettres sont en la possession des soussignés

et leur serviront s'il y a lieu.

Une autre lettre, écrite d'après les dires de M. Saint-Ogan 

de la main de M.Bignon fils, est un modèle 

de ce que M. Breton avait à écrire aux électeurs

pour les prévenir qu’il ne se désistait pas en faveur

de M. Jubault.

- Ensuite, toutes les promesses faites par M. Séran

à M . Breton, le 9 courant et antérieurement, 

c'est-à-dire  de suite,  après les

élections, une place d'inspecteur pour M. Breton

dans un syndicat agricole qui serait monté 

au capital de  de francs, une place 

de percepteur dans la meilleurs perception de Paris pour le

gendre de M. Breton, ont été renouvelées par

M. Saint-Ogan, qui a ajouté que M. le président

de la République était au courant de cette affaire 

à laquelle il donnait entièrement son approbation.

M. Saint-Ogan, fermement convaincu que l'affaire

était terminée, sortit de sa poche une enveloppe

contenant une liasse de billets de banque, 

et la déposa sur la table, en ouvrant l'enveloppe pour en

faire voir le contenu.

À ce moment, sur un signal convenu avec M.

Breton, les soussignés ont ouvert la porte de communication 

(à travers laquelle ils avaient tout entendu) 

et ont fait irruption dans le cabinet voisin

où ils virent : sur la table les billets sortant en

partie de l'enveloppe, M. Saint-Ogan et M. Séran assis, 

et M. Breton debout tenant les originaux,

des lettres dont il est parlé plus haut et qui lui

avaient été remises par M. Saint-Ogan.

À l'apparition des soussignés, M Saiont-Ogan mit les mains sur l'enveloppe contenant les billets

de banque, et sur ces paroles de M. Fernand

Robbe, un des soussignés : « nous avons tout en-tendu et nous voyons »,

M. Saint-Ogan mit immédiatement cette enveloppe dans la poche de gauche

de son vêtement.

Nous devons convenir que M. Saint-Ogan nous

a paru atterré. Il a pris son chapeau et n’a prononcé

aucune parole.

Mais M. Séran s'est précipité vers M. Breton,

en lui disant d'un ton suppliant: Voyons, 

monsieur Breton, vous êtes un honnête homme,

rendez-moi les papiers !

Sur le refus de M. Breton, ces deux messieurs se

sont retirés.

Nous certifions sur l'honneur que les faits se

sont passés comme ils sont relatés ci-dessus, et

nous avons signé : 

COTTENÇON ; 

HÉBERT, conseiller d'arrondissement ;

ERNAND ROBBE, conseiller d'arrondissement ; 

ALBRECHE, rentier, à Envermeu.

On pourrait croire que l’histoire se termine là

- Pas le moins du monde. Nous devons, en

effet, relater deux documents qui tiendront

une place honorable dans le récit de cette

bouffonnerie.

C'est d'abord la lettre suivante, de M. le

comte Greffulhe ;

Monsieur,

Je lis avec indignation, dans la Petite République française de ce matin, 

le récit d'une 

tentative de corruption qui .aurait été commise par un

de mes agents sur la personne de M. Breton,

député.

J'ignore complètement ce qui a. pu se passer. Je

suis souffrant depuis quelques semaines et je me

suis même excusé auprès de mes amis de la Seine-

inférieure par une lettre datée du 8 mars, parue

dans les journaux du département

Mais j'affirme hautement que je n'ai jamais autorisé 

personne à user d'un procédé que je flétris

avec la dernière énergie.

Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Comte Greffulhe

C'est entendu. M. le comte Greffulhe est innocent 

comme l'enfant qui vient de naître.

Tout cela est de la faute d'amis trop zélés

qui l'ont compromis sans qu'il n’en sache rien.

Des amis ont même poussé le zèle jusqu'à

prendre  sur leurs économies

pour les consacrer au succès du richissime

gentilhomme. Braves cœurs l

L'autre document n'est pas moins suggestif. 

Voici la lettre que M. Séran adresse au

rédacteur en chef de la Petite République.

Paris, le 11 mars 1898.

Monsieur,

La Petite République me met en cause ce matin

à propos d'une prétendue tentative de corruption,

et elle me représente comme un agent de M. de

Saint-Ogan, qui aurait voulu acheter le désistement 

de M. Breton, député de la Seine-Inférieure.

La vérité est tout autre.

C'est au contraire comme ami de M. Breton et

sur sa demande absolue que j'ai consenti à voir en

son nom M. de Saint-Ogan.

Je liens à votre disposition le récit complet des

faits qui ont été si singulièrement dénaturés par lui

et que je le défie de démentir.

Mais ce que je veux, établir dès maintenant, c'est

que je ne connais M. de Saint-Ogan que depuis

six semaines, tandis que j'étais en relations avec

M, Breton depuis de nombreuses années, ayant

fait pour lui la campagne électorale de 1889.

Cette simple constatation indique suffisamment

de quel côté provient l'initiative des manœuvres

que les amis de M. Breton dénoncent aujourd'hui

avec tant d'éclat.

Recevez, monsieur, mes salutations.

V. Séran

Directeur de l'Echo de la Bresle au Tréport.

Ce qu'il y a de terrible dans cette lettre,

c'est qu'elle annonce de nouvelles révélations.

Qu'allons-nous apprendre encore ?

Pourvu que ce ne soit pas M. Breton qui

ait tenté d'acheter M. Greffulhe !

Ce qui est certain, c'est que malgré les démentis,

M. Breton, que nous avons vu hier,

maintient énergiquement l'exactitude des

faits que nous relatons plus haut.

On aurait tort, du reste, de s'en exagérer

l'importance.

M. le comte Greffulhe n'a même pas le mérite d'avoir inventé 

les procédés dont il s'est servi, et qui, 

depuis longtemps, sont en honneur en matière électorale.

Le tout est de s'en servir adroitement.

Or, il n'y a pas à dire, M, Greffulhe s'y est

mal pris.

Chez M. Breton 

Un de nos confrères de la Petite République,

qui a pu voir hier soir M. Breton, lui a soumis, la lettre du journaliste clérical Séran :

Cette lettre est un tissu de mensonges ! s'est

écrié M, Breton, j'oppose aux allégations mensongères 

de M. Séran le démenti le plus catégorique

et le plus formel.

D'abord, je n'ai jamais été l'ami de cet individu.

J'ai eu avec lui les relations que tout élu de province 

a avec le directeur d'un journal de sa circonscription.

M. Seran déclare que c'est sur une demande

absolue qu'il a consenti à voir, en mon nom, 

M.de Saint-Ogan. 

C'est faux, absolument faux.

M. Breton rappelle la première visite que

lui fit Séran en janvier 1898. Ce dernier lui

dit qu'il avait été chargé par M. Greffulhe de le combattre ;

et qu'il avait déjà touché un sérieux acompte : 

« J'ai touché de la galette. Ça va marcher. 

Greffulhe est plus généreux que le comte de Paris, »

M. Breton ajoute qu'en 1889 le journal de

Séran, qui soutenait le candidat royaliste,

combattait sa candidature.

Deux hommes 

Il nous reste à mettre en regard les deux

hommes qui vont être, pendant quelques

jours, au premier plan de l'actualité. M. Breton

est une homme d'une cinquantaine d'années, 

à la physionomie ouverte, aux larges

mains de travailleur; c'est un paysan qui

cultive sa terre et vit modestement de son

produit. 

M. le comte Greffulhe est un gentil-homme;

il a quarante-cinq ans, une belle

barbe blonde et paye sans se gêner, 300,000

francs par an pour entretenir une seule des

superbes chasses dont M. Félix Faure daigne

être l'hôte ordinaire.

Le premier est membre du conseil d'agriculture 

de l'arrondissement de Dieppe ; 

le second est membre du Jockey et de l'Union.

L'un est député, l'autre le fut et voudrait le

redevenir. M. Breton n'a pas d'histoire parlementaire ; 

M. le comte Greffulhe en a une,

puisqu'il risqua jadis d'être invalidé pour

d'innombrables faits de corruption électorale

qui firent un certain bruit à l'époque.

Ad Manière. (L'Aurore, samedi 12 mars 1898)

Sources

Sources et bibliographie 
 Archives départementales de la Seine-Maritime, 4 E 5179, 5182, 11104 : état civil : 2 E 37/171 : contrat de mariage. 3 MP 915 : élections municipales d’Envemeu. 3M 463 : élections au Conseil général.
 Le Journal de Rouen et Le Petit Rouennais, novembre 1901
 Robert Eude, Le Conseil général de la Seine-Inférieure, Rouen, 1942.
 
 L'Aurore, samedi 12 mars 1898

Liens externes

Député de la Seine-Inférieure (Troisième République)
Député de la cinquième législature de la Troisième République
Député de la sixième législature de la Troisième République
Député de la septième législature de la Troisième République
Conseiller général de la Seine-Maritime
Maire de la Seine-Maritime
Naissance en avril 1841
Naissance dans la Seine-Inférieure
Décès en novembre 1901
Décès dans le 18e arrondissement de Paris
Décès à 60 ans